Ратково може да се односи на:

 Ратково, насеље у општини Оџаци, Западнобачки округ, Република Србија
 Ратково (Мартин), насеље у округу Мартин, Жилински крај, Словачка Република
 Горње Ратково, насеље у општини Рибник, Република Српска, БиХ
 Доње Ратково, насеље у општини Рибник, Република Српска, БиХ

Види још 
 Ратко
 Ратковић